Ihamuotila est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1939), homme d'affaires finlandais
 (1868-1929), homme politique finlandais
 (1911-1979), administrateur et ministre finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois